Бърлингейм може да се отнася за:

 Ансън Бърлингейм, американски дипломат през 19 век
 Бърлингейм, град в щата Калифорния, САЩ кръстен на дипломата
 Бърлингейм, градче в щата Канзас, САЩ кръстено на дипломата
 Бърлингеймска гимназия, СОУ в Бърлингейм, щата Калифорния, САЩ
 Южен Бърлингейм, квартал на град Портланд в щата Орегон, САЩ